Хуана Мануэль де Вильена (1339 — 27 марта 1381, Саламанка) — королева-консорт Кастилии и Леона (1369—1379), супруга графа Энрике де Трастамара, будущего короля Кастилии Энрике II (1334—1379).

Биография 

Родилась в 1339 году. Единственная дочь Хуана Мануэля (1282—1348) от третьего брака с  (1311—1347). По отцовской линии Хуана Мануэль была внучкой Мануэля Кастильского (1234—1283) и Беатрисы Савойской (1250—1292), а по материнской линии — Фернана де ла Серда (1275—1322) и Хуаны Нуньес де Лара (1285—1351).

Хуана был сестрой  (ум. 1351), герцога де Вильена, сеньора де Эскалона и Пеньяфьель.

После свадьбы с будущим Энрике II Хуана де Мануэль носила титул сеньоры де Эскалона и Пеньяфьель. В наследство от своей матери она получила сеньорию Бискайя.

Её старшая сестра, Констанса Мануэль (1315/1323 — 1345), была дважды замужем. В 1325 году она стала женой короля Кастилии Альфонсо XI (1311—1350), но их брак в 1327 году был расторгнут. В 1336 году она вторично вышла замуж за португальского инфанта Педру (1320—1367), будущего короля Португалии в 1357—1367 годах. Констанса скончалась в 1345 году, вскоре после рождения второго сына Фернанду.

27 июля 1350 года Хуана де Мануэль в королевском дворце в Севилье вступила в брак с графом Энрике де Трастамара (1334—1379), внебрачным сыном короля Кастилии Альфонсо XI Справедливого и его любовницы Элеоноры де Гусман. Энрике де Трастамара вел борьбу за королевским престол со своим старшим сводным братом, королем Педро I Жестоким. В 1369 году Энрике разгромил Педро в битве при Монтьеле, а затем умертвил его, заняв вакантный королевский престол Кастилии и Леона.

Хуана Мануэль скончалась в Саламанке 27 марта 1381 года. Она была похоронена в королевской часовне Толедского кафедрального собора, где также был похоронен её супруг Энрике II.

Брак и дети 
Энрике II Кастильский и Хуана Мануэль де Вильена имели трех детей:
 Хуан I де Кастилия (1358—1390), король Кастилии и Леона (1379—1390);
 Элеонора де Кастилия (1362—1415), жена короля Наварры Карла III;
 Хуана де Кастилия (1367—1374), умерла в детстве.

Примечания

Литература 
 Del Arco y Garay, Ricardo (1954). Instituto Jerónimo Zurita. Consejo Superior de Investigaciones Científicas., ed. Sepulcros de la Casa Real de Castilla (1ª edición). Madrid.
 Elorza, Juan C.; Lourdes Vaquero, Belén Castillo, Marta Negro (1990). Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Bienestar Social, ed. El Panteón Real de las Huelgas de Burgos. Los enterramientos de los reyes de León y de Castilla (2ª edición). Editorial Evergráficas S.A. ISBN 84-241-9999-5.
 López de Ayala, Pedro (1994—1997). Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique, su hermano, hijos del rey don Alfonso Onceno (edición crítica y notas de Germán Orduna; estudio preliminar de Germán Orduna Y José Luis Moure). Buenos Aires.
 Valdeón Baruque, Julio (1996). Enrique II. Palencia. Diputación Provincial de Palencia. 84-8173-051-3.

4
Трастамара
Инфанты Кастилии (женщины)
Королевы Галисии
Королевы Леона
Умершие в Саламанке